Horvátország
Batina, Kiskőszeg falu horvát neve Darázs községben, Eszék-Baranya megyében
Batina, falu Kutenya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Omán
El-Bátina Omán egyik régiója az ország északi részén